

Населені пункти та їхні частини

 Домбрувкі — село в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувкі — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувкі — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувкі — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувкі — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувкі — село в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Домбрувкі — село в гміні Васильків Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Домбрувкі — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домбрувкі — частина села Марцинковіце в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Домбрувкі — частина села Домбрувка-Ґожицька в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Домбрувкі — частина села Бонкова в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувкі — частина села Лисе в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувкі — частина села Матлак у гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Домбрувкі — частина села Беліни в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Домбрувкі — частина села Ґенсиці в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Домбрувкі — частина села Становиська в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Домбрувкі — осада в гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства

Примітки